Kaczér Margit (1870–1951) opera-énekesnő
 Kaczér Margit (1879–1939) színésznő